Винченцо Кардуччи, или Винсенсо Кардучо (Vincenzo Carducci, или Carducho; 1576—1638) — испанский живописец итальянского происхождения, брат и ученик Бартоломео Кардуччи.

Винченцо Кардуччи родился во Флоренции в 1576 г. (по другим данным — в 1578) и ещё в детстве переселился в Испанию вместе со своим братом, которому до самой его смерти помогал в работе. Схожий по манере письма в своих первоначальных работах со своим братом, Винченцо вскоре приобрёл самостоятельность и примкнул к натуралистическому направлению испанского искусства.

Главный его труд — 54 картины по мотивам эпизодов из жития святого Бруно и картезианских иноков, написанные для картезианского монастыря в Пауларе (ныне в музее Фоменто в Мадриде). Эти картины, подобно множеству образов и фресок его работы, рассеянных по мадридским церквям, отличаются фантазией, лёгкостью исполнения, продуманным распределением фигур и групп и гармонией колорита. В Эрмитаже находится его «Видение святого Антония Падуанского» (№ 412). Кардуччи написал «Разговоры о живописи», которые С. Бермудес называет лучшим трактатом по теории живописи. До нас дошли также две гравюры Кардуччи, свидетельствующие о его мастерстве по части рисунка.

Примечания

Литература 
 

Художники Испании XVI века
Художники Испании XVII века
Испанские художники барокко